Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukagalih (Cikalongkulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukagalih (Jonggol), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukagalih (Megamendung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukagalih (Sukaratu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukagalih (Sumedang Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Sukagalih (Tarogong Kidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java